Hastingsia (plant), een geslacht van planten uit de aspergefamilie
 Hastingsia (mosdiertje), een geslacht van mosdiertjes uit de familie van de Hastingsiidae